EDSO steht für:
 European Deaf Sport Organization, europäischer Dachverband für Gehörlosensport, siehe Deutscher Gehörlosen-Sportverband
 Flugplatz Gruibingen-Nortel (ICAO-Code), deutscher Sonderlandeplatz
 Haltepunkt Dortmund-Sölde (DS100-Code), Bahnhaltepunkt in Sölde (Dortmund) an der Bahnstrecke Dortmund–Soest

Abkürzung